Trenkwald ist der Familienname von:

 Hermann von Trenkwald (1866–1942), österreichischer Kunsthistoriker
 Josef Mathias (von) Trenkwald (1824–1897), österreichischer Maler